Гао — китайская фамилия (клан).

高 ‘высокий, старший’.

Известные Гао 
Монархи и государственные и военные деятели
 Гао-цзу (кит. ) — храмовое имя китайских императоров:
 Лю Бан — основатель династии Хань.
 Ли Юань — основатель династии Тан.
 Гао Вэй (557—577), он же Император Бэй Ци Хоу Чжу или Женьган — император династии Северная Ци.
 Гао Хэн (570—577), он же Император Бэй Ци Ючжу кратковременный император Северной Ци, сын Гао Вэя.
 Гао Ган (, 1891—1955), деятель Коммунистической партии Китая.
 Гао Линвэй (1870—1940) — политический деятель первой половины XX века, президент Китайской республики.
 Гао Шунь (? — 198) — полководец эпохи Троецарствия.

Деятели культуры
 Гао Баошу — гонконгская актриса, режиссёр, сценарист и продюсер 1950—1970-х годов, основатель отдела дубляжа студии Shaw Brothers.
 Гао И (конец X века) — китайский художник времён династии Сун. Мастер религиозной, бытовой живописи, пейзажа и портрета.
 Гао Кэгун (1248—1310) — художник династии времён династии Юань.
 Гао Кэмин (кит. 高克明 ; работал в 1008-1053гг) — художник времён династии Сун.
 Гао Ман (1926—2017) — писатель, переводчик.
 Гао Синцзянь () (род. 1940) — проживающий в Париже китайский литератор и критик. Лауреат Нобелевской премии по литературе 2000 года.
 Гао Сян (1688—1753) — художник, каллиграф, резчик печатей и поэт.
 Гао Фэнхань (1683—1749) — художник, каллиграф, резчик печатей и поэт.
 Гао Ши (700 или 702—765) — китайский поэт династии Тан.
 Гао Юаньюань (род. 1979) — китайская актриса театра и кино.

Спортсмены
 Гао Бэйбэй (род. 1975) — китайская гребчиха-байдарочница.
 Гао Жуй — китайский шахматист, гроссмейстер (2013).
 Гао Линь (род. 1986) — китайский футболист.
 Гао Лихуа (род. 1979) — китайская хоккеистка на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2008 года.
 Гао Минь (род. 1970) — китайская прыгунья в воду, олимпийская чемпионка.
 Гао Сун (род. 1981) — китайский фигурист-одиночник.
 Гао Фэн (род. 1982) — китайская дзюдоистка
 Гао Хунбо (род. 1966) — китайский футболист, тренер.
 Гао Чжуанфэй (род. 1932) — мастер традиционной китайской медицины, тайцзицюана и каллиграфии.
 Гао Э (род. 1962) — китайская спортсменка, стендовый стрелок, призёр олимпийских игр и чемпион мира.
 Гао Юйлань (род. 1982) — китайская гребчиха.
 Гао Юймэн (род. 2001) — китайская фигуристка.
 Гао Яо (род. 1974) — китайский футболист, защитник.

См. также 
 Сто фамилий
 Наиболее распространённые фамилии в Китае

Китайские фамилии